Ewa Serwa (1956-), polska aktorka
 Józef Serwa (1868-1945), polski lekarz weterynarii
 Kazimierz Serwa (1908-1940), polski nauczyciel, oficer
 Kelsey Serwa (1989-), kanadyjska narciarka